Простак (также: простец, простофиля) — легковерный, доверчивый, простодушный человек:
 Простак как фольклорный персонаж — см. Дурак
 Простак как актёрское амплуа — см. Инженю
 Простак в преступном мире — см. Лох (жаргонизм) и Фраер

В кинематографе 
 Простак (фильм)
 Джек-простак
 Мистер Простак

См. также